El acrónimo UST puede referirse a:
 Universidad Santo Tomás (Chile), una universidad privada chilena; o
 Union Sportive Toucycoise, un club polideportivo francés ubicado en Toucy.